Gli Yndi Halda (pronuncia YIN-dee hal-DAR) sono un gruppo post-rock di Canterbury, Regno Unito. Il nome del gruppo, 'Yndi Halda', sta per "Godi la Beatitudine Eterna" in antico nordico, ed è anche il nome dell'omonimo album di debutto.

Il loro stile è caratterizzato da pezzi di lunga durata e dal forte contenuto narrativo, che li colloca a pieno titolo tra i gruppi post-rock e di musica contemporanea.

Storia del gruppo
Il gruppo si formò nel 2001, quando gli attuali componenti erano ancora a scuola. Il primo bassista Daniel Lovegrove (anche unico membro degli Unstatuesque) è stato considerato membro del gruppo solamente durante la registrazione di Enjoy Eternal Bliss. Nell'estate del 2005, iniziarono le registrazioni delle tre tracce, che appariranno in Enjoy Eternal Bliss, inizialmente auto-prodotto. Le registrazioni giunsero a termine nell'autunno dello stesso anno.

L'edizione autoprodotta di Enjoy Eternal Bliss è stata spesso recensita favorevolmente dalla critica (sebbene il gruppo abbia riportato le recensioni negative sul proprio spazio su MySpace) ed ha calamitato l'attenzione su di sé per i tratti peculiari e caratteristici delle proprie rivisitazioni. La prima parte dell'opera degli Yndi Halda è comparabile alla produzione artistica di gruppi come Mogwai, Godspeed You! Black Emperor, Explosions in the Sky, Mono, e Sigur Rós.
A dispetto del numero esiguo di comparse dal vivo, sono riusciti ad avere un notevole seguito di sostenitori in seguito alla pubblicazione del loro EP auto-prodotto ed hanno firmato per l'acclamata etichetta di registrazione europea Big Scary Monsters e Burnt Toast Vinyl in America del Nord nel 2006. La pubblicazione su scala mondiale dell'EP Enjoy Eternal Bliss è appena successivo e risale al febbraio del 2007 e contiene un quarto pezzo in precedenza non disponibile nella versione auto-prodotta dell'EP. Malgrado sia promosso come un EP, la versione non auto-prodotta dura più di un'ora . Nel 2007 il gruppo è stato eletto 'Ones To Watch in 2007' dalla rivista di musica Rock Sound nel Regno Unito, che ha assegnato all'edizione non auto-prodotta del febbraio 2007 di Enjoy Eternal Bliss un punteggio quasi massimo.

Il gruppo ha realizzato un tour attraverso il Regno Unito, Europa, Nord America e Asia per promuovere la pubblicazione di Enjoy Eternal Bliss. Tra i concerti dal vivo più recenti vanno annoverate le loro apparizioni al Rhâââ Lovely Festival in Belgio, il Formoz Festival a Taipei, l'Electrical Lands Festival a Parigi, il Rockomotives Festival a Vendôme e al Barbican Hall a Londra. La guida Insider's Guide to Beijing 2008 fa riferimento ad una tappa del tour asiatico del gruppo a Pechino, come dimostrazione di un crescente interesse in Cina verso la musica rock occidentale più recente.

We Flood Empty Lakes è una canzone tratta da Enjoy Eternal Bliss, che è stata reclamizzata sul canale satellitare Fuel TV.

La produzione più recente ha debuttato dal vivo a partire dalla seconda metà del 2007, segnando un drammatico cambio di direzione della linea artistica del gruppo. Infatti fino alla prima metà del 2007 la loro linea artistica prevedeva ampio uso di strumenti elettrici ed una netta propensione per la musica strumentale, diversamente nella seconda metà del 2007 è considerevole il passaggio verso strumenti acustici (chitarra acustica, organo, contrabbasso) ed al canto tradizionale. Secondo il blog di Myspace ufficiale della band due nuove canzoni sarebbero state intitolate La Lumiere Lit e This Very Flight.

A dieci anni dal loro debutto, nel 2016, il gruppo pubblica il nuovo atteso album intitolato "Under summer" dalle accennate influenze indie-rock. Caratterizzato da quattro tracce, la cui durata supera i dieci minuti, l'album si discosta completamente dal predecessore: novità rilevante del disco è l'ingresso della voce, inserita a tratti all'interno di melodie caratterizzate dalle note intensamente melanconiche e nostalgiche di violino e chitarra, che guidano lungo un filo narrativo fortemente emotivo e raffinato, minuziosamente curato in ogni sua parte, che si discosta dall'essere cupo e denso e, per tutta la durata del disco, non perde mai in dinamicità.

Formazione

Formazione attuale 
 James Vella - chitarre, idiofoni a percussione, lap steel, banjo, piano, casiotone, voce
 Jack Lambert - chitarre
 Daniel Neal - violino
 Brendan Grieve - basso
 Oliver Newton - batteria

Ex componenti
 Daniel Lovegrove - basso

Discografia
 2007 - Enjoy Eternal Bliss (EP)
 2016 - Under summer

Demo
 Awake! Awoke! This Heavy Gloom (Demo)

Progetti paralleli
The Lunchtime Sardine Club è un progetto parallelo del solo batterista Oliver Newton e pare non esserci in programma nessuna pubblicazione ufficiale. Ad ogni modo è possibile scaricare le tracce nella pagina ufficiale di MySpace del progetto The Lunchtime Sardine Club.

Anche James Vella, a quanto pare, si è cimentato su un progetto parallelo, denominato A Lily. È possibile ascoltare alcuni esempi della sua musica su MySpace. L'album di debutto del suo progetto è stato pubblicato nel giugno del 2006 da Dynamophone Records.

Nel 2006, James Vella ha lanciato anche una nuova etichetta O Rosa Records, il cui nome pare sia tratto da un romanzo di Hermann Hesse, Il lupo della steppa.
La filosofia dell'etichetta è la seguente: «presentare della musica speciale; opere artistiche che potrebbero essere rilasciate ovunque nel mondo e in qualsiasi momento della storia umana; musica che canta intimamente a te e a me. Noi non siamo business, noi siamo un'impresa creativa». Le sue prime pubblicazioni sono il gruppo Whip, Sylvain Chauveau, e Rivulets.

Grieve Brendan suona anche nel gruppo progressive metal Rise of Raphia.

Note

Collegamenti esterni